Непрямые президентские выборы (официально 10-я Федеральная конвенция) состоялись в Германии 23 мая 1994 года. Срок полномочий действующего президента Рихарда фон Вайцзеккера был ограничен, поэтому он не смог баллотироваться на переизбрание.

Состав Федерального собрания 
Президент избирается Федеральным собранием, состоящим из всех членов Бундестага и равного числа делегатов, представляющих земли. Они делятся пропорционально населению, и делегация каждой земли делится между политическими партиями, представленными в его парламенте, чтобы отразить партийные пропорции в парламенте.

Результаты

Примечания 

Выборы 1994 года
Президентские выборы в Германии